Хедвиг Бьёркман (, полное имя Hedvig Maria Johanna Björkman; 1861—1933) — шведская художница.

Биография 
Родилась 16 декабря 1861 года в приходе Мёнстерос, округ Кальмар. Она была дочерью генерал-майора Пера Сэмюэля Вильгельма Бьоркмана (Pehr Samuel Wilhelm Björkman) и его жены Элизабет аф Понтин (Elisabeth af Pontin). 

Хедвиг училась в школах художников Густава Цедерстрёма и  в Стокгольме в 1891 году и у Карла Ларссона в школе живописи Konsthögskolan Valand в Гётеборге в 1892 году. 

Став профессиональной художницей, принимала участие в выставках, включая Стокгольмскую выставку (Allmänna konst- och industriutställningen) 1897 года и Всемирную выставку в Париже в 1900 году. 

В начале 1920-х годов Хедвиг Бьёркман выполнила серию настенных картин на текстиле по мотивам из истории , которые были размещены Павильоне офицеров этого полка в городе Eksjö. Также она создала около 40 виньеток и иллюстраций для книги командира Кальмарского полка Фольке Руделиуса (Folke Rudelius) — «Kalmar regementes chefer 1623-1907».

Некоторые работы Бьёркман представлены в Художественном музее Кальмара.

Умерла 22 марта 1933 года в Стокгольме.

Литература 
 Svenskt konstnärslexikon del I sid 193, Allhems Förlag, Malmö.

Примечания

Ссылки 
 Hedvig Maria Johanna Björkman

Художники XIX века
Художники XX века
Художницы Швеции